Koppert ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Koppert (* 1958), deutsche Publizistin und Schriftstellerin
 Vinzenz Koppert (1894–1969), deutscher Stenograph